Пуертеситос има више значења:

 Пуертеситос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуертеситос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пуертеситос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуертеситос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуертеситос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуертеситос (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуертеситос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуертеситос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуертеситос, Ла Гранха (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуертеситос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику